Stockträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stockträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (86,6 ha)
Stockträsket, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (9,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn